Die österreichische Fußballmeisterschaft 2007/08 wurde zwischen 10. Juli 2007 und 26. April 2008 ausgetragen. In diesem Zeitraum wurden 36 Runden gespielt und der Meister der höchsten Spielklasse, der T-Mobile Bundesliga, gekürt. Um den Aufstieg in die T-Mobile Bundesliga kämpften 12 Mannschaften in der Red Zac Erste Liga. In den dritthöchsten Spielklassen, den Regionalligen Mitte, Ost und West, spielten je 16 Mannschaften.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Modus und Allgemeines 
Die Bundesliga wurde mit 10 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je viermal aufeinandertreffen. Neben dem Aufsteiger LASK Linz spielt der SK Austria Kärnten zum ersten Mal in der höchsten Spielklasse Österreichs. Die Kärntner sind der Nachfolgeverein des FC Superfund, dem die Südösterreicher die Lizenz abkauften. Winterkönig wurde SK Sturm Graz, vorzeitiger Meister wurde SK Rapid Wien in der 35. Runde. Aus der höchsten österreichischen Spielklasse muss der FC Wacker Innsbruck absteigen.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen
 Das Spiel der 14. Runde zwischen Wacker Innsbruck und SCR Altach wurde nicht wie vorgesehen am Sonntag, dem 7. November 2007 ausgetragen, sondern am Mittwoch, dem 24. Oktober 2007. Der Grund war, dass im Tivoli-Neu noch Bauarbeiten stattgefunden haben und es zu gefährlich war ein Bundesligaspiel vor Zuschauern durchzuführen.

 Das Spiel der 25. Runde zwischen SCR Altach und Rapid Wien sollte nach einem eingelegten Protest von Seiten der Wiener neu ausgetragen werden, allerdings wurde das Ergebnis von 2:1 vom Protestkomitee nach einem Protest der Altacher gegen das erste Urteil beglaubigt. Schiedsrichter Bernhard Brugger ließ bei einem Elfmeter vom Altacher Roland Kirchler den Schützen schießen, als der Rapid-Torhüter Helge Payer noch mit dem Rücken gekehrt zu Kirchler stand.

 Die Spiele der 27. Runde zwischen Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck sowie Austria Wien und LASK Linz wurden am Tag des Spiels (in diesen Fällen Samstag), aufgrund des Orkans Emma, auf Mittwoch verschoben.

 Der SK Rapid Wien übernahm in der 31. Runde im direkten Duell gegen den vorherigen Tabellenführer Red Bull Salzburg durch einen 7:0-Auswärtssieg die Tabellenführung und konnte in der 35. Runde, durch einen 3:0-Sieg gegen SCR Altach den Meistertitel fixieren. Ebenfalls in der 35. Runde stand fest, dass der Absteiger Wacker Innsbruck heißt. Die Tiroler verloren im Spiel gegen den SV Mattersburg mit 0:5.

 Zur Qualifikation für den UEFA-Cup zugelassen sind der FC Red Bull Salzburg und der FK Austria Wien. Meister Rapid tritt in der Qualifikation zur Champions League an, der SK Sturm spielt im UI-Cup.

Torschützen 

siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Zuschauerschnitt

Der Meisterkader 

Angegeben sind alle Spieler die entweder als Ersatzspieler oder Stammspieler auf dem Spielbericht standen.

Zweite Leistungsstufe – Erste Liga

Modus und Allgemeines 
In der Ersten Liga, die neuerlich von „Red Zac“ gesponsert wurde, spielten in diesem Jahr 12 Mannschaften. Der Meister wurde in 33 Runden ermittelt. Alle Vereine trafen dreimal aufeinander, was bedeutete, dass sechs Mannschaften ein Heimspiel mehr bestreiten durften. Dieses Recht traf auf die besten sechs Mannschaften des Vorjahres zu.

Der schon nach 31 Spieltagen fixe Aufsteiger wurde der SV Kapfenberg, der kurioserweise im Vorjahr nur in der Liga blieb, weil der Grazer AK keine Lizenz für die Liga bekam. Absteigen mussten der SV Bad Aussee, FC Kärnten und der SC-ESV Parndorf 1919.

Abschlusstabelle

Torschützen

Dritte Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den Landesligen
 Wiener Stadtliga: SC Ostbahn XI
 Landesliga Niederösterreich: SKU Amstetten
 Landesliga Burgenland: SV Stegersbach

Regionalliga Mitte 
Abschlusstabelle

Ebenfalls absteigen mussten die FC Kärnten Amateure.

Aufsteiger aus den Landesligen
 Landesliga Kärnten: FC St. Veit
 Landesliga Oberösterreich: FC Blau-Weiß Linz
 Landesliga Steiermark: ASK Voitsberg

Regionalliga West 
Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den Landesligen
 Salzburger Liga: TSV St. Johann
 Tiroler Liga: SC Schwaz
 Vorarlbergliga: VfB Hohenems

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2007/08
2007/08